Ben 10: Obca potęga (ang. Ben 10: Alien Force) – amerykański serial animowany. Jest to kontynuacja serialu animowanego Ben 10, tworzona od roku 2008 przez grupę Man of Action. To drugi serial z przygodami Bena 10.

Postacie

Bohaterowie 
 Ben Tennyson – obecnie 15-letni Ben po części zmienił się przez te 5 lat, chociaż ogółem wciąż nadal jest bardzo podobny do 10-letniego Bena. Jego Omnitrix uległ transformacji – jest teraz mniejszy i dużo bardziej przypomina zwykły zegarek. W odcinku 25. (Wojna światów, cz. 1) Azmuth aktywuje Pełną kontrolę Omnitrixa, co daje Benowi nieograniczony dostęp do nowych funkcji, kosmitów i wyglądu Omnitrixa. Ben jest z wzajemnością zakochany w Julii.
 Gwen Tennyson – bardzo dobrze opanowała swoją moc, którą uważała za magię. Nie jest to jednak magia, a jak słusznie zauważa Kevin już w trzecim odcinku, moc wynikająca z jej kosmicznego pochodzenia. Gwen tak jak jej babcia jest Anodytką. W odcinku „Wojna światów” możemy zobaczyć jej prawdziwą postać jako Anodytkę. Jej stosunek do Bena zmienił się przez ostatnie 5 lat i teraz jest dla niego jak siostra. Z biegiem czasu ją i Kevina zaczyna łączyć coś więcej, niż przyjaźń.
 Kevin Levin – dawniej wróg, a teraz sprzymierzeniec Bena i Gwen. Umie pochłaniać energię (absorbować). Pobrana „zbroja” materialna nie jest jednak niezniszczalna, gdyż duże stężenie różnego rodzaju ataków, w tym laserowych, dość szybko zdziera tę „zbroję”. Pomiędzy odcinkiem 27 i 28 Kevin staje się potworem z substancji które absorbował czyli drewna, metalu, kamienia i diamentu jednak może dzięki temu tworzyć „bronie” z tych substancji. W odcinku 46 „Ostateczna bitwa cz. 2” zostaje mu przywrócony ludzki wygląd, ale zachował swoje zdolności. W czasie wspólnych przygód między nim a Gwen rodzi się miłość, chociaż Kevin długo się upiera, że tak nie jest.

Postacie drugoplanowe 
 Max Tennyson – zaginiony dziadek Bena i Gwen. Ben, Gwen i Kevin poszukują go walcząc z kosmitami. W odcinku 6. (Ostateczna rozgrywka) odnajduje się, lecz wysyła siebie wraz z kosmitami do Niebytu, żeby zapobiec ich atakowi na ludzkość. W niebycie kosmici nazwali go Klucz i wybrali na swojego przywódcę w walce przeciwko Pustemu.
 Julia Yamamoto – koleżanka, a później także dziewczyna Bena. Jest piękna i chętnie pomaga Benowi, choć tak naprawdę niewiele może. Pojawia się w wielu odcinkach, szczególnie w drugiej serii. Ma kosmiczne zwierzątko „Statka”, który w odcinkach 25, 26 bierze razem z Julią udział w wielkiej bitwie. W trzeciej serii w odcinku „Komornicy” jej zwierzątko, statek wchodzi na nią tworząc zbroję. Jest to jej jedyna moc.
 Ken Tennyson – brat Gwen, kuzyn Bena. Pojawia się w odcinku 6. (Ostateczna rozgrywka). Uwolniony od Xenocita dzięki Omnitrixowi i Benowi.
 Werdona – babcia Gwen i Bena. Jest Istotą Energetyczną tzw. Anodytką. Ma takie moce jak Gwen, tylko lepiej rozwinięte. Była zakochana w Maxie. Pojawia się w odcinku 8. (Wizyta).
 Alan Albright – chłopiec, który potrafi zmienić się w Inferno. Jest synem Hydraulika. Debiutuje w odcinku 3. (Wieża pogodowa).
 Azmuth – rodzaj szarej materii, twórca Omnitrixa. Pojawia się w odcinku 16. (Dobra kopia, zła kopia). Ma ucznia Albedo.
 Cooper – dawny przyjaciel Bena i Gwen, zakochany w Gwen. Pojawia się w 18 odcinku. (Niewidzialni).
 Statek – rodzaj Upgrade’a. Zachowuje się jak pies. Może zmienić się w dowolny przedmiot (najczęściej mechaniczny) jaki zobaczy. Przygarnia go Julia. W odcinku „Komornicy” okazuje się, że może zmieniać się w zbroję dla niej.
 Szeryf Mason – sądził, że Alan jest przestępcą i chciał go złapać, ale później się dogadali.
 Helen – dziewczyna, córka Hydraulika, siostra Pierce’a, pół-człowiek pół-Szybcior. Jest „Pomocnikiem”. Podkochuje się w Mannym.
 Manny – chłopak, syn Hydraulika, pół-człowiek pół-Czteroręki. Jest „Pomocnikiem”. Nie lubi Pierce’a. Podkochuje się w Helen. Od odcinka W nicości ma metalową rękę, którą stracił w walce z Pustym. Lubi używać przemocy. Ma na nazwisko Almstrong.
 Pierce – chłopak, syn Hydraulika, pół-człowiek pół-Jeżozwierz. Brat Helen. Jest przywódcą „Pomocników”. Jest bardzo mądry. Nie lubi Manniego.
 Morlokret – pojawia się w odcinku „Przedpiekle”. Kradł ludziom różnego rodzaju materiały wybuchowe. Hoduje Piroxowory żeby je jeść.
 Profesor Paradox – Człowiek, który w przeszłości wraz ze swoim asystentem Hugo pracował nad projektem podróżowania w czasie. W jego wyniku zyskał moc swobodnego poruszania się w czasoprzestrzeni. Jego asystent natomiast stał się tzw. Anomalią Czasową.

Wrogowie 
 Nadplemię (ang. Highbreed) – kosmiczni władcy UFO-zbirów. Są nieuleczalnie chorzy, więc chcą zniszczyć cały wszechświat zanim zginą. Posiadają potężną moc, jednak jej nie pokazują. Jeden z nich zostaje zniszczony przez poświęcenie Maxa w odcinku 6. (Ostateczna rozgrywka). Członek Nadplemienia – Reinrassic III (czyt. Rajnrajnzik) – zaprzyjaźnił się z Benem, który przezwał go Reiny (czyt. Rajni).
 UFO-zbiry (ang. DNAliens) – powstają, gdy kosmiczne pasożyty zwane „Xenocytami” przejmą ciało człowieka. Mają jedno oko, macki na klatce piersiowej i strzelają lepką żółtą mazią.
 Wieczni Rycerze – organizacja, istniejąca od średniowiecza, która zajmuje się zbieraniem kosmicznej technologii, w celu zniszczenia podobnej do smoków rasy. Głównym szefem jest sir Morton.
 Cash – jest głównym wrogiem tylko w odcinku Rękawica, gdzie założył rękę robota, która rozrosła się na całym jego ciele. W tej formie potrafi strzelać laserem. Zbroja zwiększa też jego siłę.
 Argit – gryzoniopodobny kosmita zajmujący się nielegalną sprzedażą technologią z innych planet. W odcinku „Dług Kevina” oszukał swego stałego wspólnika i kumpla, Kevina, kradnąc przy okazji campera dziadka Bena, a w odcinku „Simple” razem z samym Kevinem przemalowywał broń walczących stron konfliktu na pewnej planecie – Czerwonych i Błękitnych i sprzedawał ją niczego nieświadomym żołnierzom. Potrafi strzelać kolcami usypiającymi.
 Mike Morningstar – syn Hydraulika. Potrafi wysysać energię z innych ludzi, dzięki której może latać i strzelać promieniami energii, a gdy pochłonie jej bardzo dużo staje się niezniszczalny i super silny. Ludzie, z których wyssał energię stają się słabi i z wyglądu podobni do zombie. W odcinku „Nie wszystko złoto, co się świeci” wysysał energię z dziewczyn ze swojej szkoły, a gdy spotkał Bena, Gwen i Kevina udawał dobrego, tylko po to, aby wyssać energię z Gwen, która, dzięki temu, że jest istotą energetyczną, miała jej bardzo dużo. Jednak jego plany zostały zniweczone i to z niego została wyssana energia. Powraca później, w odcinku „Darkstar”, gdzie sam wygląda jak zombie, przez co nosi żelazną maskę. Wymyślił sobie też pseudonim – Darkstar. Porywa Bena, Kevina, oficera Hydraulików i Nadistotę, ale Gwen, z pomocą UFO-zbirów, udaje się ich uwolnić i pokonać Darkstara. Oficer Hydraulików odsyła go do Nicości. Jeszcze później, w dwuczęściowym odcinku „Wojna światów”, zgadza się pomóc Benowi, w zamian za uwolnienie z Nicości. Znika w trakcie bitwy. W odcinku 37. „Coś za coś” oszukał Kevina mówiąc, że przestanie być potworem dzięki artefaktowi, ale odebrał mu moc. Kevinowi udało się go jednak pokonać i odzyskać moc, jednak znów stał się potworem.
 Pusty (ang. D’Void) – tak naprawdę to Doktor Animo. W Nicości panuje nad jej strażnikami dzięki swojej mocy. Gdy znajduje się w swojej posiadłości jest niezniszczalny. Pojawia się w odcinku 21 (W nicości).
 Simian – Członek rasy Pajęczych Małp (tej samej, co Pajęczarz). Podawał się za księcia, żeby Ben pomógł mu wykraść kryształ, zasilający stację łącznościową, by Ziemia nie mogła wezwać pomocy w razie ataku Nadplemienia. Nie udało mu się to. Pojawia się w 23 odcinku (Małpi książę). Prawdopodobnie został zabity przez Nadistotę, które zleciła mu kradzież krzyształu (chociaż w ultimate alien w odcinku 34 „Simian mówi” jest).
 Albedo – pomocnik Azmutha. Stworzył własny Omnitrix (Ultimatrix), dzięki czemu zyskał wygląd i kosmitów Bena. Poprzez walkę, którą prowadzili, ich Omnitrixy się połączyły, przez co kolor jego ubioru i włosów stał się negatywem Bena. Azmuth zdemontował jego tarczę wyboru, przez co został uwięziony w ciele Bena.
 Vilgax – powraca w trzeciej serii. W Obcej Potędze zależy mu tak samo jak w serii Ben 10 na odebraniu Omnitrixa Benowi. W walce używa potężnego miecza, który miota strumieniami ognia lub wytwarza diament.
 Czarodziejka (ang.Charmcaster ) – powraca w trzeciej serii. Wygląda inaczej niż w Ben 10. Włada magią. Za wszelką cenę chce się pozbyć Gwen.
 Vulcanus – jest bardzo silny i wytrzymały, jest także, wbrew pozorom dość bystry ale wszelkie sprawy rozwiązuje siłowo. Handluje kosmiczną technologią. W serialu było powiedziane, że pokonał go Kevin.
 Ragnarok – jest odporny na większość ataków, umie strzelać pociskami z energii. Zabiera moce gwiazd, aby je sprzedać. W serialu było powiedziane, że zabił ojca Kevina. Najpewniej ginie w wybuchu jego statku,pozostawiony przez Kevina.
 Anomalia czasoprzestrzenna – Wygląda jak galareta. Ma prędkość ponadczasową. Pojawia się w odcinku 10. „Paradox”.
 „Komornicy” – Bracia wredziakowie, Ośmiokąt i Prostokąt. Pojawiają się w odcinkach: „Komornicy”, „Dziwna skrzynka” i „Gniew”.

Kosmici z Omnitrixa 

 W tej serii pojawiają się nowi kosmici
 Szlamfajer – około 2-metrowy kosmita stworzony z czegoś przypominającego roślinę; posiada moc pozwalającą mu na atakowanie ogniem; potrafi też regenerować rany, a nawet urwane kończyny czy odciętą głowę.
 Pajęczarz – niewielki kosmita przypomina małpę – tak jak ona jest zwinny; posiada też miotacz pajęczej sieci.
 Echo Echo – 50-centymetrowy, niewielki kosmita, potrafi wywoływać niszczące fale dźwiękowe i klonować się.
 Plazma – galaretowata substancja – przyjmuje najrozmaitsze postacie i jest niezniszczalna – pociski przez nią przenikają.
 Chromaton – szczuplejsza wersja Diamentogłowego, jego ciało składa się z niezniszczalnej skały. Odbija pociski i wywołuje laserowe promienie.
 Ziąb – przypomina humanoidalną ćmę. Może zamrażać, latać, i stawać się niematerialny.
 Jetray – latający kosmita, jest niezwykle szybki. Potrafi strzelać laserem z oczu i ogona.
 Gigantozaur – wielki, przypominający dinozaura kosmita.
 Łebkrab – kosmita przypominający wielkiego kraba – otwiera pokrywę odsłaniając mózg i rażąc z niego prądem; ma ograniczone zdolności telekinetyczne. Jest powolny ale inteligencją dorównuje Galwanom.
 Obcy X – na jego osobowość składają się trzy umysły : Serena (miłościwa), Bellicus (mściwy) i Ben. Został użyty tylko raz; manipuluje czasem i przestrzenią, lecz przenosi umysł Bena w nicość, z której niemal nie można się wydostać.
 Polarny – kosmita posiadający moc magnetyzmu.
 Gniew – przypomina wielkiego tygrysa – po przetransformowaniu się w niego Ben wpada w ogromny gniew i atakuje wszystko co stanie mu na drodze.
 Diamentogłowy – pojawił się po zniszczeniu chromatona.
 Waybig – około 25-metrowy kosmita, jest jednym z najsilniejszych kosmitów Bena.

Obsada 
 Yuri Lowenhal –
 Ben,
 Omnitrix
 Ashley Johnson – Gwen
 Greg Cipes – Kevin
 Dee Bradley Baker –
 Szlamfire,
 Gigantozaur,
 Łebkrab,
 Jetray,
 Echo Echo,
 Upchuck,
 Waybig (Największy),
 Kulopłot
 Kevin Michael Richardson – Ziąb
 James Arnold Taylor – Plazma
 Jeff Glen Bennett – Azmuth
 Vyvan Pham –
 Julia,
 Statek
 Wil Wheaton – Darkstar
 Paul Eiding –
 UFO-Zbir,
 Dziadek Max,
 David McCallun – Paradox
 Khary Payton – Many
 Juliet Landou – Helen
 Adam Wiley – Pierce
Cathy Cavadini – Cooper
 Zeno Robinson – Alan

Gra

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria:
 Dariusz Dunowski (odc. 1-13),
 Małgorzata Boratyńska (odc. 14-46)
Dialogi: Kamila Klimas-Przybysz
Dźwięk:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-19)
 Wojciech Kalinowski (odc. 14-46)
Montaż:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-13),
 Paweł Siwiec (odc. 14-17, 21-26),
 Jan Graboś (odc. 18-20, 37-46),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 18-20)
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 27-36)
Kierownictwo produkcji:
 Dariusz Falana (odc. 1-17, 27-33),
 Agnieszka Wiśniowska (odc. 18-26, 37-39),
 Katarzyna Górka (odc. 34-36, 40-46)
Wystąpili:
 Kajetan Lewandowski –
 Ben Tennyson,
 Albedo (odc. 16, 46),
 Omnitrix (odc. 25-26, 45-46)
 Ultimatrix (odc. 45-46)
 Joanna Pach – Gwen Tennyson
 Paweł Sanakiewicz –
 Max Tennyson
 Tetrax (odc. 42)
 Zbigniew Kozłowski – Kevin Levin
 Jacek Wolszczak –
 J.T. (odc. 1),
 Cooper (odc. 18, 25),
 Orb (odc. 30)
 Sławomir Pacek –
Łebkrab,
 Labrid (odc. 1-2),
 Profesor Paradoks (odc. 10),
 Connor (odc. 11),
 Bellicus (odc. 13)
 Vulkanus (odc. 29 39)
 Ośmiokąt Wredziak (odc. 32, 38)
 Cezary Kwieciński –
 Echo Echo,
 UFO-zbiry,
 J.T. (odc. 9),
 Smok (odc. 11),
 Jetray (odc. 16),
 Lu (odc. 23)
 Sebastian Cybulski –
 Szlamfire,
 Cash (odc. 9),
 Hugo (odc. 10)
 Miłogost Reczek –
 Nadistota,
 Patryk (odc. 11),
 Imperator Milleous (odc. 13),
 Pusty/Dr Animo (odc. 21)
 Karol Wróblewski –
Wielki Ziąb,
 Gigantozaur,
 Raff (odc. 13)
Lukik (odc. 27)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 Trina (odc. 5),
 Julia
 Marcin Hycnar –
Alan (odc. 3, 25-26 27 43),
 Mike Morning Star (odc. 5, 14, 25,-26, 37)
 Janusz Wituch –
Plazma,
 Baz-El
 Jetray,
 Chromaton,
 Pajęczarz,
 Manny (odc. 12, 21, 26, 27 43)
Sugilite (odc. 42),
 Devin Levin (odc. 44)
 Artur Pontek –
 Argit (odc. 4, 31)
 Tyler (odc. 22)
 Prostokąt Wredziak (odc. 32, 38)
 Modest Ruciński – Ken
 Mirosława Nyckowska
 Jolanta Wołłejko – Verdona w ludzkim ciele
 Agnieszka Kunikowska –
 Verdona,
 Attea (odc. 13)
 Izabela Dąbrowska –
Mama Gwen,
 Helen (odc. 12, 21 26 43),
 Serena (odc. 13)
 Zbigniew Konopka –
Dr Joseph Chadwick (odc. 19)
 Kulopłot (odc. 25  27, 40)
 Waybig
 Stefan Knothe – Azmuth
 Tomasz Marzecki – sir  Morton – Wieczny Rycerz (odc. 19)
 Anna Sroka – Mama Bena – Sandra Tennyson
 Mirosław Wieprzewski – Morlokret (odc. 29)
 Grzegorz Drojewski –
 Pierce (odc. 21),
 Decka (odc. 30)
 Adam Bauman – Profesor Paradoks (odc. 25-26 41)
 Przemysław Nikiel –
Wszechistota,
 Vilgax
Szukacz (odc. 33)
 Klaudiusz Kaufmann – Sędzia (odc. 32)
 Waldemar Barwiński –
Giermek (odc. 11)
Simian (odc. 23)
Baz-El (odc. 32),
 Psyphon (odc. 27-28, 40),
Pierce (odc. 12, 43)
 Jacek Kałucki – Tata Bena – Carl Tennyson
 Jerzy Mazur
 Marek Bocianiak – Upchuck (odc. 28, 35)
 Mirosław Guzowski – Burmistrz Coleman (odc. 30)
 Agnieszka Fajlhauer – Czarodziejka
 Tomasz Jarosz – Diamentogłowy
 Mikołaj Klimek – Gniew (odc. 39-40, 43)
 Brygida Turowska –
 Mama Kevina (odc. 44),
 Myaxx (odc. 45)
 Cezary Nowak –
 Prior Gilhil (odc. 14),
 Ragnarok (odc. 44),
 Kraab (odc. 45)
 Adam Pluciński
 Tomasz Gęsikowski  –
 Ultimo (odc. 27),
 Polarny (odc. 31 38 40 44 46),
 Fantom (odc. 36)
 Wojciech Paszkowski
i inni

Lektor: Paweł Bukrewicz

Odcinki 

 Seria liczy 46 odcinków i 1 film fabularny.
 Serial po raz pierwszy pojawił się w Polsce na kanale Cartoon Network:
 I sezon (odcinki 1-13) i II sezon (odcinki 14-26) – 13 kwietnia 2009 roku,
 III sezon (odcinki 27-36) – 17 maja 2010 roku,
 III sezon (odcinki 37-46) – 3 października 2010 roku,
 film Ben 10: Alien Swarm – 9 grudnia 2009 roku.
 W USA premiera serialu odbyła się 18 kwietnia 2008 roku.
 4 kwietnia 2009 w Centrum Handlowym Arkadia w Warszawie między godziną 12:00 a 18:00 odbyły się pokazy przedpremierowe serialu.
 Od dnia premiery serialu do 22 lutego 2010 roku Cartoon Network w Polsce nie emitował wstępu w żadnym odcinku.

Spis odcinków

Nawiązania 
 Tytuł odcinka 25/26 w dosłownym tłumaczeniu na polski nawiązuje m.in. do powieści i jej filmowych adaptacji pt. „Wojna światów"
 Tytuł odcinka „Wizyta” nawiązuje do 8 odcinka serialu Star Trek: Seria oryginalna o tym samym tytule.

Sequel

Zobacz też 
 Ben 10

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Oficjalna polska strona
 Oficjalna strona
 Profil na stronie CartoonNetwork.com

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Filmy z serii Ben 10